Ханьбáнь (кит. 国家汉办, пин. Guójiā hànbàn,   палл. Гоцзя ханьбань) — сокращённое название Канцелярии Международного Совета китайского языка. Организация, подчинённая непосредственно Министерству Образования КНР, в задачи которой входят предоставление образовательных ресурсов и услуг по распространению китайского языка и национальной культуры за рубежом для осуществления цели совместного развития культурного многообразия и строительства гармоничного мира.

История 
Канцелярия Международного Совета китайского языка была основана в 1987 году как рабочий орган при Государственном совете по распространению китайского языка, сформированным руководителями 11 министерств Государственного Совета. Канцелярия является некоммерческой организацией и находится под непосредственным подчинением у Министерства Образования КНР.

В 2002 году КНР начала подготовку кампании по распространению китайского языка за рубежом. С 2004 года, основываясь на опыте Немецкого института им. Гёте, Французского института, Испанского института им. Сервантеса и других учреждениях, специализирующихся на преподавании национального языка как иностранного за рубежом,  Китай основал сеть некоммерческих учреждений — центров преподавания китайского языка и распространения национальной культуры — Институтов Конфуция. 

Канцелярия Международного Совета китайского языка является штаб-квартирой Институтов Конфуция и постоянным органом, курирующим деятельность сети Институтов Конфуция по всему миру. К 2020 году, за историю существования Институтов Конфуция, в 162 странах регионов Азии, Африки, Америки, Европы и Океании был создано более 500 центров изучения китайского языка как иностранного.

Функции 

 Поддержка и расширение преподавания китайского языка и распространения китайской культуры в образовательных учреждениях за рубежом;
 Определение, совершенствование и развитие международных стандартов преподавания китайского языка, возможностей обучения за рубежом, разработка универсальной образовательной программы;
 Отбор и подготовка преподавателей и волонтёров-носителей языка;
 Разработка и проведение HSK (汉语水平考试) — экзамена на знание китайского языка (для иностранцев);
 Развитие программы Института Конфуция для иностранных докторантов (Confucius China Studies Program — 孔子新汉学计划) в рамках поддержки исследования Китая;
 Определение порядка предоставления стипендии Института Конфуция, а также развитие и проведение конкурса «Китайский мост» и серии других специальных мероприятий;
 Создание международной сети центров преподавания китайского языка, предоставление цифровых ресурсов и платформы для теле- и радиовещания на китайском языке за рубежом.

Ссылки

Использованные источники 

 Кунцзы сюэюань цзунбу/ Ханьбань (Штаб-квартира Института Конфуция/Ханьбань)  / Режим доступа: http://www.hanban.org/
 Xiang, J., Huang, W.H. (2018). Pursuing Soft-Power through the Confucius Institutes: a Large-N Analysis. Journal of Chinese Political Science, 18 p. doi:10.1007/s11366-018-9571-6

Китайский язык